Габріак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Габріак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер